Ні́колс () — патронімічне прізвище, одне з прізвищ, що прийшли до Англії під час великої хвилі міграції з Нормандії після норманського завоювання у 1066 році. Воно походить від імені Ніколас (Nicholas), яке у свою чергу пов'язане з грецьким Nikolaos, що складається зі слів nikan («перемагати»), і laos, («людина»).

Прізвище може бути американізованою формою схожих за звучанням прізвищ з інших мов, наприклад від сербського або хорватського Nikolić чи єврейських прізвищ.

Прізвище також може бути англіфікованою формою шотландського прізвища, пов'язаного з кланом Клан Макнікейл ().

Відомі носії прізвища 
  (; уроджена — Барбара Марі Нікірауер, ; 1928—1976) — американська акторка і фотомодель.
  (; 1898—1983) — британський письменник, драматург і журналіст.
 Ґрейс Ніколс (;  1950) — англомовна поетеса і письменниця афро-карибського походження.
 Дадлі Ніколс (; 1895—1960) — американський сценарист, продюсер та режисер.
  (; 1831—1885) — американський журналіст.
  (; 1907—2000) — американський офіцер та військовий інженер.
 Майк Ніколс (, уроджений Михайло Ігорович Пєшковський, ; 1931—2014) — американський режисер.
 Марісоль Ніколс (;  1973) — американська акторка.
 Марк Ніколс (;  1980) — канадський керлінгіст, олімпійський чемпіон (2006).
 Мітч Ніколс (;  1989) — австралійський професійний футболіст, півзахисник.
 Нішель Ніколс (, уроджена — Грейс Делл Ніколс, ; 1932—2022) — американська акторка, співачка і танцівниця.
 Норма Ніколс (; 1894—1989) — американська акторка доби німого кіно.
  (;  1980) — американський теле- та кіноактор.
 Рейчел Ніколс (;  1980) — американська акторка та модель.

Інше 
 68410 Ніколс (68410 Nichols) — астероїд головного поясу, відкритий 16 серпня 2001 року.

Див. також 
 Ніколсон (прізвище)

Примітки 

Патронімічні прізвища